Upiór w operze – powieść Gastona Leroux z 1910 roku

 Musicale
 Upiór w operze – musical z 1986 roku
 Upiór w operze – musical z 1974 roku

 Filmy
 Upiór w operze w Royal Albert Hall – brytyjska adaptacja filmowa z 2011 roku (przygotowana na 25-lecie londyńskiej premiery musicalu)
 Upiór w operze – brytyjsko-amerykański film z 2004 roku
 Upiór w operze – włosko-węgierski film z 1998 roku
 Upiór w operze – francusko-brytyjski film z 1990 roku
 Upiór w operze – amerykański film z 1989 roku
 Upiór w operze – brytyjski film z 1962 roku
 Upiór w operze – argentyński miniserial z 1960 roku
 Upiór w operze – amerykański film z 1943 roku
 Upiór w operze – amerykański film z 1925 roku

 Muzyka
 Upiór w operze – album Teatru Muzycznego „Roma” z 2008 roku